Személynév
 Lukács Pál (1801–1873) író, színész, nevelő
 Lukács Pál (1883–1956) belgyógyász
 Lukács Pál (1894–1971) színművész
 Lukács Pál (1919–1981) brácsaművész, főiskolai tanár
 Lukács Pál (1930) színész

Álnév
 Lukács Pál („Lukács tábornok”), Zalka Máténak a spanyol polgárháború idején használt álneve